Landschaftsbau bezeichnet:
 Garten- und Landschaftsbau (GaLaBau): die Anlage und Pflege von Gärten, Parks und Grünanlagen
 Landschaftsbau (Modellbau): die Gestaltung von Modelleisenbahnen